Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du Chapitre (ou encore un autre type de voirie). Ces voiries, toujours proches de cathédrales ou collégiales, fait référence aux ‘chapitres de chanoines’ chargés d’assurer le chant de l’office divin dans les collégiales et collégiales. Les chanoines avaient leur résidence (‘maison canoniale’) dans ces rues ou sur ces places.

en  
Place du chapitre (Kapitelplatz), à Augsbourg

en  
Place du chapitre, à Andenne
Rue du chapitre, à Anderlecht (Bruxelles)
Rue du chapitre, à Braine-le-Château 
Rue du chapitre (kapittelstraat), à Bilzen
Rue du chapitre (kapittelstraat), à Courtrai
Rue du chapitre (kapittelstraat), à Dentergem
Rue du chapitre, à Florennes
Rue et place du chapitre, à Fosses-la-Ville
Rue du chapitre (kapittelstraat), à Haaltert
Rue du chapitre, à Jemeppe-sur-Sambre
Place du chapitre, à Namur
Rue du chapitre (kapittelstraat), à Ninove
Rue du chapitre (kapittelstraat), à Ostende
Rue du chapitre (kapittelstraat), à Termonde
Place du chapitre, à Thuin
Rue du chapitre (kapittelstraat), à Wieze
Rue du chapitre (kapittelstraat), à Wilrijk

en  
Rue du chapitre, à Besançon 
Avenue du chapitre, à Créteil
Rue du chapitre, à Dijon
Place du chapitre, à Gif-sur-Yvette
Rue du chapitre, à Nîmes
Place du chapitre, à Reims (ancienne ‘Cour du chapitre') 
Passage du chapitre (passant sous la ‘Porte du Chapitre’), à Reims
Rue du chapitre, à Rennes
Rue du chapitre, à Troyes
Rue du chapitre, à Wissembourg

en  
Place du chapitre (piazza Capitolo), à Aquileia
Place du chapitre (piazza del Capitolo), à Florence
Rue du chapitre (via del Capitolo), à Piacenza

en  
Rue du chapitre (chapter street), à St Albans, Christchurch

aux  
Rue du chapitre (kapittelstraat), à Bergen op Zoom
Rue du chapitre (kapittelstraat), à Sittard
Rue du chapitre (kapittelstraat), à Weert

Au  
Rue du chapitre (chapter street), à Londres
Rue du chapitre (chapter street), à Manchester
Rue du chapitre (chapter road), à Rochester

 

Chapitre
Chapitre, rue du